Дросково — село в Покровском районе Орловской области России.

Через село проходит трасса Р119 Орёл — Тамбов.

История 
В 1861 году село становится центром Дросковской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии.

С 1941 по 1943 село Дросково и вся Орловская область была оккупирована Нацистской Германией и являлась частью Рейхскомиссариата Московии, пока не была освобождена Красной армией.

С 1928 по 1963 год село являлось центром Дросковского района сначала Орловского округа Центрально-Чернозёмной области, а с 1937 года — Орловской области.

С 1 января 2006 года село является центром Дросковского сельского поселения, объединяющего 26 населённых пунктов.

Среди достопримечательностей села Дросково следует отметить Михаило-Архангельскую церковь, также в Дросково в 2020 году построили клуб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Покровского района (Орловская область)